Sulfureo, aggettivo riferito allo zolfo
Silas Sulfureo Personaggio immaginario de La guerra degli elfi